36-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
27 января 1979 года

Лучший фильм (драма): 
«Полуночный экспресс»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Небеса могут подождать»

Лучший драматический сериал: 
«60 минут»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Такси»

< 35-я Церемонии вручения 37-я >

36-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1978 год состоялась 27 января 1979 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 9 января 1979.

Джейн Фонда второй год подряд была признана лучшей драматической актрисой в кино.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 6/8: «Полуночный экспресс»
 0/7: «Грязная игра»
 2/6: «Возвращение домой»
 1/6: «Охотник на оленей»
 0/5: «Незамужняя женщина» / «Бриолин»
 0/4: «Интерьеры»
 3/3: «Небеса могут подождать»
 1/3: «В это же время, в следующем году»
 0/3: «Кино, кино»
 1/2: «Калифорнийский отель» / «Осенняя соната»
 0/2: «Дни жатвы» / «Стиви» / «Кто убивает великих европейских поваров?»
 1/1: «Слава Богу, сегодня пятница»

Телевизионные награды 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший телевизионный сериал (драма)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• 60 минут / 60 Minutes
|-
|colspan=2|• Звёздный крейсер «Галактика» / Battlestar Galactica
|-
|colspan=2|• Семья / Family
|-
|colspan=2|• Холокост / Holocaust
|-
|colspan=2|• Лу Грант / Lou Grant
|-
| rowspan=5|<center>Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Такси / Taxi
|-
|colspan=2|• Элис / Alice
|-
|colspan=2|• Все в семье / All in the Family
|-
|colspan=2|• Лодка любви / The Love Boat
|-
|colspan=2|• Трое — это компания / Three’s Company
|-
| rowspan=7|<center>Лучший телевизионный фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• A Family Upside Down
|-
|colspan=2|• Ублюдок / The Bastard
|-
|colspan=2|• Сначала ты плачешь / First You Cry
|-
|colspan=2|• Иммигранты / The Immigrants
|-
|colspan=2|• Маленькие женщины / Little Women
|-
|colspan=2|• Вопрос любви / A Question of Love
|-
|colspan=2|• Зигфилд: Мужчина и его женщина / Ziegfeld: The Man and His Women
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая мужская роль в драматическом телесериале
| rowspan=6 align="center" width="95px"|
|style="background:#EEDD82"|• Майкл Мориарти — «Холокост» (за роль Эрика Дорфа)
|-
|• Эдвард Аснер — «Лу Грант» (за роль Лу Гранта)
|-
|• Джеймс Гарнер — «Досье детектива Рокфорда» (англ.) (за роль детектива Джима Рокфорда)
|-
|• Ричард Хэтч — «Звёздный крейсер „Галактика“» (за роль капитана Аполло)
|-
|• Джон Хаусман — «Бумажная погоня» (англ.) (за роль профессора Чарльза У. Кингсфилда мл.)
|-
|• Майкл Лэндон — «Маленький домик в прериях» (за роль Чарльза Ингаллса)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль в в драматическом телесериале
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Розмари Харрис — «Холокост» (за роль Берты Палиц-Вайсс)
|-
|• Кейт Джексон — «Ангелы Чарли» (за роль Сабрины Дункан)
|-
|• Кристи Макникол — «Семья» (за роль Летиции «Бадди» Лоуренс)
|-
|• Ли Ремик — «Колёса» (за роль Эрики Трентон)
|-
|• Сада Томпсон — «Семья» (за роль Кейт Лоуренс)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль в телесериале (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Робин Уильямс — «Морк и Минди»''' (за роль Морка)
|-
|• Алан Алда — «МЭШ» (за роль )
|-
|• Джадд Хирш — «Такси» (за роль Алекса Райгера)
|-
|• Гэвин Маклауд — «Лодка любви» (за роль капитана Меррилла Стабинга)
|-
|• Джон Риттер — «Трое — это компания» (за роль Джека Триппера)
|-
|rowspan=5|<center>Лучшая женская роль в телесериале (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Линда Лавин — «Элис» (за роль Элис Хайатт)
|-
|• Кэрол Бёрнетт — «Шоу Кэрол Бёрнетт» (за роли различных персонажей)
|-
|• Пенни Маршалл — «Лаверна и Ширли» (за роль Лаверны Дефазио)
|-
|• Сьюзан Сомерс — «Трое — это компания» (за роль Крисси Сноу)
|-
|• Джин Стэплтон — «Все в семье» (за роль Эдит Банкер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана на ТВ
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Норман Фелл — «Трое — это компания»''' (за роль Стэнли Ропера)
|-
|• Джефф Конауэй — «Такси» (за роль Бобби Уилера)
|-
|• Дэнни Де Вито — «Такси» (за роль Луи Де Пальмы)
|-
|• Пэт Харингтон мл. — «Однажды за один раз» (за роль Дуэйна Ф. Шнайдера)
|-
|• Энди Кауфман — «Такси» (за роль Латки Граваса)
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая актриса второго плана на ТВ
| rowspan=6 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Полли Холлидей — «Элис» (за роль Флоренс Джин «Фло» Кастлберри)
|-
|• Мэрилу Хеннер — «Такси» (за роль Элейн О’Коннор-Нардо)
|-
|• Джулия Кавнер — «Рода» (за роль Бренды Моргенштерн)
|-
|• Линда Келси — «Лу Грант» (за роль Билли Ньюман)
|-
|• Одра Линдли — «Трое — это компания» (за роль Хелен Ропер)
|-
|• Нэнси Уокер — «Рода» (за роль Иды Моргенштерн)
|-
|}

Специальные награды 
{| class="wikitable" width="800px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Награда
!colspan=2|Лауреаты
|-
|<center>Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф)
| width="95px"|<center>
|• Люсиль Болл
|-
| rowspan=2|<center>Премия Генриетты Henrietta Award (World Film Favorites)
|<center>
|• Джон Траволта
|-
|<center>
|• Джейн Фонда
|-
|<center>Мисс «Золотой глобус» 1979 (Символическая награда)
|<center> 
|• Стефани Хеймс' ()
|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1979 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1979 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1979 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1979 ''(премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 36-й церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1979 на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»